Иван Павлович Расщупкин (1914 года, аул Мерке — дата и место смерти не известны) — бригадир тракторной бригады Меркенской МТС Джамбулской области, Казахская ССР. Герой Социалистического Труда (1948).

Биография 
Родился в 1910 году в крестьянской семье в ауле Мерке (сегодня — Меркенский район Жамбылской области, Казахстан). Трудовую деятельность начал в двенадцатилетнем возрасте. После окончания в 1935 году курсов трактористов работал на Меркенской МТС. Участвовал в Великой Отечественной войне. После демобилизации возвратился на родное предприятие. В 1945 году назначен бригадиром трактористов.

В 1946 году бригада Ивана Расщупкина работала на полях колхоза «Красный Восток». В этом году бригада выполнила план на 108 %. В 1947 году бригада собрала в среднем по 402 центнера сахарной свеклы с каждого гектара на участке площадью 100 акров. За эти выдающиеся трудовые достижения был удостоен в 1948 году звания Героя Социалистического Труда.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 марта 1948 года
 Орден Ленина
 Орден Красной Звезды
 Медаль «За боевые заслуги»
 Медаль «За оборону Кавказа»
 Медаль «За освобождение Варшавы»
 Медаль «За взятие Берлина»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Примечания

Литература 
 Герои Социалистического труда по полеводству Казахской ССР. Алма-ата. 1950. 412 стр.